Rive ima više značenja:
 Rive (Breša)
 Rive (Pordenone)
 Rive (Trevizo)
 Rive (Verčeli)